Иван Григорьевич Шевелёв (31 июля 1904 — 19 января 1998) — советский деятель госбезопасности, генерал-лейтенант (09.07.1945), начальник Главного управления Специальной службы при ЦК ВКП(б).

Биография 
Родился 31 июля 1904 году в деревне Аксёновская Вологодской губернии. С 1919 года работал на хозяйственных и административных должностях. С 1925 года служил в Войсках Главного управления пограничных войск ОГПУ при СНК СССР.

С 1930 года уполномоченный ряда отделов ОГПУ при СНК СССР. Член ВКП(б) с 1932 года. С 1938 года начальник отделения 3-го отдела, с 1940 года заместитель начальника 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР. С 1941 года являлся заместителем начальника Третьего управления НКГБ СССР

Принимал активное участие в Великой Отечественной войне. Был Начальником Управления Центрального аппарата и возглавлял войсковую часть 43753, в состав которой входили радиодивизионы и полевые отделы, находившиеся в действующей армии при штабах фронтов. В июне-июле 1941 года выполнял важнейшее задание: осуществлял в качестве начальника эшелона эвакуацию из Москвы всего золотого запаса и других государственных ценностей в город Свердловск. С 1942 года до окончания войны — начальник Пятого управления НКВД СССР (с 1943 года НКГБ СССР), в распоряжении которого находились специальные части по перехвату разговоров и переписке противника, расположенные в разведотделах всех штабов фронтов и были в непосредственном его подчинении. В 1945 году присвоено звание генерал-лейтенанта НКГБ.

С 1946 года назначен начальником Шестого управления МГБ СССР. С 1949 года назначен начальником Главного управления Специальной службы при ЦК ВКП(б). С 1953 года назначен начальником 5-го Отдела Первого Главного управления МВД СССР. Уволен в отставку в 1954 г. по болезни и выслуге лет.

Скончался в Москве 19 января 1998 года.

Награды 
 Орден Ленина;
 Орден Красного Знамени;
 Орден Отечественной войны 1-й степени;
 Два Ордена Трудового Красного Знамени;
 Орден Красной Звезды;
 Орден «Знак Почёта»;
Ведомственные знаки отличия:
 Знак Почётный сотрудник госбезопасности;

Примечания

Источники 
 Энциклопедия секретных служб России. — : АСТ, 2003. — 800 стр.
 Шевелёв И. Г.
 Шевелев Иван Григорьевич // Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934—1941: Справочник / О-во «Мемориал» и др.; Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского — : Звенья, 1999. — 504 с. — ISBN 5-7870-0032-3
 http://www.vvedenskoe.pogost.info/displayimage.php?pid=12753&fullsize=1

Военачальники Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Сотрудники НКВД
Сотрудники КГБ СССР